Ратлоу (Ratlou) — местный муниципалитет в районе Нгака Модири Молема Северо-Западной провинции (ЮАР).

Ссылки 
 www.ratlou.gov.za

Местные муниципалитеты ЮАР
Северо-Западная провинция